Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр в мини-сериале или фильме» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одному из номинированных на неё актёров за выдающееся исполнение главной роли в телефильме или мини-сериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 7 марта 1955 года на 7-й церемонии награждения премией «Эмми» актёру Роберту Каммингсу за роль Присяжного #8 в телепостановке «12 разгневанных мужчин», показанной в рамках программы «Первая студия». В период с 1955 по 1972 годы премия несколько раз меняла своё название. С 1973 по 1978 годы премия была разделена на две подкатегории: «Лучший актёр в телефильме» и «Лучший актёр в мини-сериале»; однако в 1979 году на 31-й церемонии награждения эти подкатегории вновь были объединены в одну. С тех пор премия в данной категории вновь сменила несколько наименований, пока в 1998 году не получила своё современное название.

За всё время существования премии её получили 58 актёров. Актёр Юэн Макгрегор — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Роя Холстона Фроуика в мини-сериале «Холстон». Актёр Лоренс Оливье завоевал большинство наград в категории «Лучший актёр в мини-сериале или фильме»; он является четырёхкратным обладателем премии. Актёр Хэл Холбрук семь раз номинировался на премию как лучший актёр в мини-сериале или фильме; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр в мини-сериале или фильме».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — мини-сериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме
 Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль — мини-сериал или телефильм

Примечания 

Актёр в мини-сериале или фильме
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам